Støvring (Randers), plaats in de Deense gemeente Randers
 Støvring (parochie)
 Støvring (Rebild), plaats in de Deense gemeente Rebild